Utriculus (lat. für ‚kleiner Beutel‘, ,Schlauch‘) steht für

 einen Teil des Gleichgewichtsorgans der Wirbeltiere, siehe Gleichgewichtsorgan#Utriculus
 das schlauchförmig verwachsene Vor- oder Deckblatt das bei einigen Pflanzenarten vorkommt und eine Schlauchfrucht umhüllt, siehe Fruchtschlauch
 den Utriculus prostaticus, den Überrest des embryonal angelegten Müller-Ganges beim Mann
 den Utriculus masculinus, gleiches bei Säugetieren

Siehe auch:
 Schlauch (Begriffsklärung)
 Utrikulus